

Patronyme 

 Pierre Quesnel (~1502-ap. 1574), peintre français ;
 François Quesnel (1543-1616), son fils, peintre franco-écossais ;
  (1590-1629), son frère, peintre français ;
  (15..-1632), son frère, peintre français ;
  (1637-1699), peintre français ;
 Pasquier Quesnel (1634-1719), théologien oratorien janséniste français ;
 Gabriel François Quesnel (1742-1803), personnalité politique française ;
 Hendrik Quesnel (1752-1804), personnalité politique néerlandais ;
 François-Jean-Baptiste de Quesnel (1765-1819), général français ;
 Frédéric-Auguste Quesnel (1785-1866), avocat, homme d'affaires et politicien canadien ;
 Jean-Baptiste Prévost du Quesnel (1685-1744), militaire et administrateur colonial français ;
 Joseph Quesnel (1746-1809), violoniste canadien ;
 Jules-Maurice Quesnel (1785-1842), homme d'affaires et homme politique bas-canadien ;
 Louis Quesnel (1868-1950), personnalité politique française ;
 Michel Quesnel (1942-), oratorien bibliste et exégète français ;
 Olivier Quesnel (1950-), directeur d'écuries de sport automobile ;
 Dominique Quesnel (1964-), actrice québécoise ;
 Serge Quesnel (1970-), tueur à gages canadien ;
 Yannick Quesnel (1973-), footballeur français.

Toponyme 

 Quesnel, ville canadienne de Colombie-Britannique ;
 Lac Quesnel, lac canadien de Colombie-Britannique ;
 Le Quesnel, commune française de la Somme ;
 Le Quesnel-Aubry, commune française de l’Oise.
Patronyme normand